Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Вільям Шекспір

Ву́лиця Шекспіра — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн.

Вулиця Шекспіра — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Шекспіра — вулиця в місті Ізюм.
 Вулиця Шекспіра — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Шекспіра — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Шекспіра — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Шекспіра — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Шекспіра — вулиця в місті Харків.

Див. також 

 Провулок Шекспіра — провулок в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей